When We All Fall Asleep World Tour — третий концертный тур американской певицы Билли Айлиш в поддержку её дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Тур начался 13 апреля 2019 года в Индио, Калифорния в Empire Polo Club в составе Коачелла и завершён в Мехико 17 ноября 2019 года в составе Corona Capital.

Предыстория и развитие 
Тур был анонсирован 4 февраля 2019 года через официальный аккаунт Айлиш в Instagram. В том же посте Айлиш объявила, что Дензел Карри поддержит ее в качестве вступительного выступления, в то время как её брат Финниас О’Коннелл присоединится к ней в некоторых остановках Канады. Сообщение также размыло международные даты. В течение нескольких дней были объявлены австралийские даты и 7 февраля, из-за подавляющего спроса, было добавлено больше выступлений, а более крупные площадки были заменены для размещения большей аудитории. Четыре дня спустя Айлиш объявила о новых международных датах в своём официальном аккаунте в Твиттере.

Для первого шоу в Коачелла, Билли пришлось вырезать «When I Was Older» и «Xanny» из сет-листа из-за технических трудностей перед съемками.

Список треков 
Этот список был объявлен на концерте в Сан-Франциско 29 мая 2019 года. Он не является репрезентативным для всех концертов на протяжении всего тура.

 «Bad Guy»
 «My Strange Addiction»
 «You Should See Me in a Crown»
 «Idontwannabeyouanymore»
 «Watch / &Burn»
 «Copycat»
 «When I Was Older»
 «Wish You Were Gay»
 «Xanny»
 «All the Good Girls Go to Hell»
 «Ilomilo»
 «Bellyache»
 «Listen Before I Go»
 «I Love You»
 «Ocean Eyes»
 «When the Party’s Over»
 «Bury a Friend»
 «Goodbye»

Концерты

Отменённые концерты

Комментарии

Примечания 

Концертные туры 2019 года
Концертные туры Билли Айлиш